Павел Ясеніца (1909—1970) — польський письменник і публіцист.

Ясеніца — село общини Градачац в Тузланському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.
 Ясеніца — село общини Зворник в регіоні Бієліна Республіки Сербської.

Ясеніца — село общини Валєво Колубарського округу.
 Ясеніца — село общини Жіторадя Топліцького округу.
 Ясеніца — село общини Неготин Борського округу.

Ясеніца — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.
 Оравска Ясеніца — село, громада округу Наместово, Жилінський край.
 Ясениця — річка, права притока Грону.

Див. також 
 Ясениця